Натуральне число 2092
 2092 рік до нашої ери
 2092 рік нашої ери